Lamperti är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Francesco Lamperti (1813–1892), italiensk sånglärare
 Giovanni Battista Lamperti (1839–1910), italiensk sånglärare
 Giuseppe Lamperti (1834–1898), italiensk teaterdirektör

Italienska efternamn